Het provinciedistrict Borgworm, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Borgworm in de Belgische Luik (provincie), vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Hannuit en Borgworm.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Hannuit omvat de gemeenten Braives, Hannuit, Lijsem en Wasseiges.
 Het kieskanton Borgworm omvat de gemeenten Berloz, Borgworm, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oerle (België), Remicourt en Saint-Georges-sur-Meuse.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 4 zetels van het kiesarrondissement Borgworm toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84). Voorheen kreeg dit district 6 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Borgworm
 (*)1987: POS (0,47%) /  2012: MS plus (0,84%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Borgworm
Borgworm